Давид Б. (, настоящее имя Пьер-Франсуа Бошар (), род. 1959) — французский художник и сценарист графических романов. Один из представителей так называемого «нового французского романа», отличительной чертой которого является обновлённый визуальный язык. Является одним из основателей издательства L'Association.

В 2011 году на русском языке вышел самый известный графический роман Давида Б. — «Священная болезнь». Это автобиографическая история, в которой центральное место отведено брату автора. Он болен эпилепсией, и вся семья включается в борьбу с болезнью.

Библиография 
 le Timbre maudit (Bayard Presse, 1986)
 les Leçons du nourrisson savant (Le Seuil, 1990)
 les Leçons du nourrisson savant (1990)
 le Nourrisson savant et ses parents (1990)
 le Cheval blême (L'Association, 1992)
 le Cercueil de course (L’Association, 1993)
 le Livre somnambule (Automne 67, 1994)
 le Messie discret in le Retour de Dieu (Autrement, 1994)
 le Nain jaune (Cornélius, 1993—1994)
 Tome 1 (1993)
 Tome 2 (1993)
 Tome 3 (1994)
 Tome 4 (1994)
 Tome 5 (1994)
 la Bombe familiale (L’Association, 1997) ISBN 2-909020-78-9
 le Tengû carré (Dargaud, 1997) ISBN 2-205-04252-1
 les 4 Savants (Cornélius, 1996—1998)
 le Démon à tête d’entrailles (1996)
 la Circonvolution de la peur (1997)
 le Paradis terrestre (1998)
 L’Association en Égypte (с Golo, Edmond Baudoin, Jean-Christophe Menu) (L’Association, 1998)
 Maman a des problèmes (с Anne Baraou) (L’Association, 1999)
 Hiram Lowatt et Placido (с Christophe Blain) (Dargaud, 2000)
 la Révolte de Hop-Frog (2000)
 les Ogres (2000)
 la Ville des mauvais rêves (с Joann Sfar) (Dargaud, 2000)
 Urani (2000) ISBN 2-205-04795-7
 le Capitaine écarlate (с Emmanuel Guibert) (Dupuis, 2000) ISBN 2-8001-2971-9
 la Lecture des ruines (Dupuis, 2001)
 les Incidents de la nuit (L’Association, 1999—2002)
 Tome 1 (1999)
 les Traces du dieu Enn (2000)
 l’Embuscade (2002)
 l’Ascension du Haut Mal (Epileptic) (L’Association, 1996—2003)
 Tome 1 (1996) ISBN 2-909020-73-8
 Tome 2 (1997) ISBN 2-909020-84-3
 Tome 3 (1998) ISBN 2-84414-004-1
 Tome 4 (1999) ISBN 2-84414-020-3
 Tome 5 (2000) ISBN 2-84414-047-5
 Tome 6 (2003) ISBN 2-909020-07-5
 les Chercheurs de trésors (Dargaud, 2003—2004)
 l’Ombre de Dieu (2003) ISBN 2-205-05363-9
 la Ville froide (2004) ISBN 2-205-05479-1
 Babel (Coconino Press, 2004)
 Tome 1 (2004)
 Tome 2 (2006)
 les Complots nocturnes (Futuropolis, 2005)
 Zèbre (Tartamudo, 2005)
 le Jardin armé et autres histoires (Futuropolis, 2006)
 2 Rêves (Brüsel, 2007)
 Par les chemins noirs (Futuropolis, 2007)
 Journal d’Italie 1, Trieste-Bologne (2010)

Награды 
 2000: Angoulême Festival, Приз за лучший сценарий за L’ascension du Haut Mal Том 4
 2005: Ignatz Award, приз «Выдающийся художник» за Epileptic

Примечания

Ссылки 
 David B. biography в Lambiek Comiclopedia
 Давид Б. Священная болезнь на сайте издательства Бумкнига
 Публикации Давида Б. в (A SUIVRE) BDoubliées 
 David B. в Bedetheque 

Художники Франции XX века
Художники Франции XXI века
Художники комиксов